

Cinema 
 Il ribelle (None But the Lonely Heart) – film del 1944 diretto da Clifford Odets
 Il ribelle  (All the Right Moves) – film del 1983 diretto da Michael Chapman
 Il ribelle – film del 2011 diretto da Giancarlo Bocchi
Il ribelle - Starred Up (Starred Up) – film del 2013 diretto da David Mackenzie

Letteratura 
 Il ribelle – romanzo di Ferenc Herczeg
 Il ribelle – romanzo di Carlo Cassola del 1980
 Il ribelle – racconto di Friedrich Dürrenmatt del 1975	
 Il ribelle – opera di Massimo Fini del 2006
 Il ribelle: l'avventura della fondazione – romanzo di Emma Pomilio del 2009

Altro 
 Il Ribelle – giornale delle Brigate Fiamme Verdi